Esistono due comuni francesi con questo nome

Romery – Aisne
Romery – Marna